Parida puede referirse a:
Una tontería.
Parida es un lago de la República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Bragado, cuartel 5.
Parida es una sierra de Brasil, Estado de Minas Geraes; forma la divisoria entre las aguas del río de las Velhas y las del Quebra Anzol.
Un arroyo de México que corre entre los estados de Chihuahua y Durango.
 Nombre de varias haciendas y ranchos en los Estado de Colima, Guerrero y Michoacán.
 Un rancho en el Estado de Guanajuato, municipio de Dolores Hidalgo.
 Rancho en Estado de san Luis Potosí, municipio de Guadalcázar, 180 hectáreas.
 Rancho en el Estado de Tamaupilas, municipio de Giménez, 115 hectáreas.